

Sciences et techniques 
 Plusieurs cyclones tropicaux ont été nommés .
 Sur la Lune, les maria, ou « mers », sont de grandes dépressions remplies de laves.

Sciences humaines et sociales 
 Le maria est une langue parlée en Inde.

Culture et société

Cinéma 

 María, un long métrage colombien réalisé par Máximo Calvo Olmedo et Alfredo del Diestro en 1922 ;
 Maria, un personnage de la comédie musicale West Side Story de 1957 ;
 María, un long métrage mexico-colombien réalisé par Tito Davison, sorti en 1972 ;
 , un long métrage suédois réalisé par , sorti en 1975 ;
 Maria (Mariya), un court métrage russe réalisé par Alexandre Sokourov en 1988 ;
 , un long métrage roumain réalisé par Călin Peter Netzer, sorti en 2003 ;
 Maria, pleine de grâce (Maria Full of Grace), un film équato-colombo-américain réalisé par Joshua Marston, sorti en 2004 ;
 María (y los demás), un film espagnol réalisé par Nely Reguera, sorti en 2016 ;
 , un long métrage philippin réalisé par Pedring Lopez, sorti en 2019.

Littérature 
 María est un roman de Jorge Isaacs, publié en 1867.
 Maria est un manga de Kazuo Kamimura, publié en 1971 et 1972.

Musique 
 MARIA est un groupe pop féminin japonais, formé en 2005.
 María, le premier disque de la coréenne Hwasa.
 Maria est un album de Jean Ferrat, sorti en 1967, dont la première chanson porte le même nom.

Chansons anglophones 
 Maria est une chanson de 1956, tirée de la comédie musicale West Side Story.
 Maria (You Were the Only One) est une chanson parue en 1972 sur Got To Be There, le premier album solo de Michael Jackson.
 María est une chanson de Ricky Martin, sortie en 1997.
 Maria est une chanson composée et interprétée par Blondie dans l'album No Exit, sorti en 1999.
 Maria Maria est une chanson de Carlos Santana, dans l'album Supernatural sorti en 1999.

Religion 
 L' (« Je vous salue Marie ») est une prière catholique.
 Pour les œuvres nommées d'après cette prière, voir .

Théâtre et spectacle vivant 
 Maria est une pièce de théâtre d'Alfred Savoir, créée en 1932.
 Maria Bodin est un personnage des Bodin's, un duo comique français.

Anthroponyme

Prénom 
 Maria est un prénom féminin, version grecque et latine de Marie, repris tel quel en espagnol (María), arabe, allemand, italien, polonais, serbe, néerlandais, russe et portugais. Les Maria sont fêtées principalement le  ou le  et localement le  ou le .
 En Allemagne, Maria est un prénom qui peut également être porté par des hommes, comme prénom supplémentaire ou subordonné.
 Variantes linguistiques : Mariya (forme biélorusse), María (forme espagnole, Mária (forme hongroise, Maria (forme portugaise, Мария (Mari, forme russe).
 

Le prénom Maria est notamment porté par :

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
Par ordre chronologique de décès :
 Maria (), variante linguistique de Marie de Nazareth ;
 Maria (), variante linguistique de Marie-Madeleine ;
 Maria Adeodata Pisani (°1806 - †1855), ou Teresa Pisani, bénédictine à Mdina sur l'île de Malte ; fêtée le  ;
 Maria Helena Stollenwerk (°1852 - †1900), bienheureuse, missionnaire allemande, cofondatrice des Missionnaires servantes du Saint-Esprit avec le père Arnold Janssen ; fêtée le  ;
 Maria Schininà († 1910), ou Marie du Saint Cœur de Jésus, bienheureuse, fondatrice des religieuses du Cœur de Jésus en Sicile ; fêtée le  ;
 Maria Giovanna Fasce († vers 1947), bienheureuse, originaire de Cascia, abbesse chez les Augustines de Sainte Rita ; fêtée le  ;
 Maria Pia Mastena (°1881 - †1951), fondatrice des Religieuses de la Sainte-Face ; fêtée le  ou le  ;
 Maria Crocifissa Curcio (°1877 - †1957) ou Rosa Curcio, bienheureuse, fondatrice de la Congrégation des Carmélites missionnaires de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ; fêtée le 4 juillet ;
 Maria Corsini (°1884 - †1965), Marie Corsini et son époux Luigi ou Louis Beltrame Quattrocchi (°1880 - †1951), couple et parents exemplaires ; fêtés le  ;

Autres femmes 
 Eleonora Maria van Dijk (Ellen van Dijk), une coureuse cycliste néerlandaise ;
 Maria Callas, une cantatrice ;
 Maria Kanellis, une catcheuse ;
 Maria Nikolaïevna Romanova, grande-duchesse de Russie, exécutée en 1918, fille du tsar Nicolas II ;
 Maria Pavlovna de Russie (1786-1859) Grande-duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Maria Salomea Skłodowska, connue sous le nom de Marie Curie, physicienne et chimiste polonaise ;
 Maria Susanna Cummins, une romancière américaine ;

Hommes 
 Otto Maria Carpeaux, un essayiste, critique littéraire et journaliste autrichien naturalisé brésilien ;
 Hans Josef Maria Globke, une personnalité politique allemande ;
 Rainer Maria Rilke, un écrivain autrichien.

Patronyme 

 Debora Silva Maria, une militante des droits humains brésilienne ;
 Glória Maria (1949-2023), journaliste et présentatrice de télévision brésilienne ;
 Michaël Maria (1995-), un footballeur curaçien ;
 Pascal Maria, un arbitre de tennis français.

Pseudonyme 

 Ayaka Itō (1987-), une chanteuse japonaise.
 Maria est le prénom d'emprunt d'une jeune femme victime de violences policières à Marseille en 2018.

Toponymie

Australie 
 l'île Maria, dans l'océan Pacifique, au large de la côte est de la Tasmanie ;

Canada 
 Maria, une municipalité du Québec ;
 , un canton de l'Ontario ;

Espagne 
 María, une commune de la province d'Almería ;

États-Unis 
 Santa Maria, une commune de l'État de Californie ;

France 
 Les îles Maria, un atoll de l'archipel des Australes, en Polynésie française ;
 Maria, un atoll de l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française ;
 le parc de Roz-Maria, un parc de la municipalité de Quintin, dans les Côtes-d'Armor ;

Madagascar 
 Maria, une commune urbaine dans la partie ouest de la région de Betsiboka ;

Mexique 
 María Madre, une île dans l'archipel des îles Tres Marias ;
 Prison fédérale d'Islas Marías, une prison qui s'y trouve.

Philippines 
 Maria, une municipalité de la province de Siquijor ;

Suède 
 , nom de plusieurs paroisses.

Références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom italien
Prénom roumain
Patronyme hispanique